Sinovenatorinae è una sottofamiglia estinta di dinosauri teropodi troodontidi, simili ad uccelli, vissuti nel Cretaceo inferiore, circa 126-125 milioni di anni fa, in Cina. La sottofamiglia è stata utilizzata per la prima volta nel 2017, per include il genere Sinovenator e diversi generi correlati.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra la posizione filogenetica dei sinovenatorini, e la loro relazione tra i vari generi, di Shen et al. (2017):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Troodontidi